Carlo Sabatini – attore e doppiatore
 Carlo Sabatini – allenatore di calcio
 Carlo Sabatini – medaglia d'oro al valor militare